Giovanni Cosattini – politico
 Giovanni Giuseppe Cosattini – pittore del XVII secolo
 Luigi Cosattini – giurista e partigiano